Karol Chmiel – (1891-1954) polski nauczyciel, działacz oświatowy i bibliotekarz.
 Karol Chmiel – (1911-1951) polski wojskowy.